Nuraghe Mannu – nuraghe nel comune di Dorgali
Nuraghe Mannu – nuraghe nel comune di Mores
Nuraghe Mannu – nuraghe nel comune di Nughedu San Nicolò
Nuraghe Mannu – nuraghe nel comune di Ardara
Nuraghe Mannu – nuraghe nel comune di Berchidda
Nuraghe Mannu – nuraghe nel comune di Oschiri
Nuraghe Mannu – nuraghe nel comune di Ploaghe
Nuraghe Mannu – nuraghe nel comune di Posada
Nuraghe Mannu – nuraghe nel comune di Ozieri